Die Bitburger Open 2014 (offiziell Bitburger Badminton Open 2014) im Badminton fanden vom 28. Oktober bis 2. November 2014 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Das Preisgeld des zum 27. Mal ausgetragenen Badmintonturniers der Kategorie Grand Prix Gold betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 Ergebnisse bei tournamentsoftware.com

2014
Bitburger